BF - Brasil Ferrovias S. A. Empresa ferroviária comprada em 2006 pela ALL.
 .bf é a sigla do ccTLD (country code Top Level Domain).
 Sigla para Brasfoot, jogo brasileiro para computadores.
 BF Utilidades domésticas, o Baú da Felicidade
 Battlefield (série de jogos de computador), uma série de jogos de computador;
 Também refere-se ao Black Fryday, dia do ano em que sites oferecem descontos em seus produtos.
 Banco Finantia

Desambiguações de siglas